Carles Martí i Fernàndez (Catalunya,  - 1939), periodista i escriptor
 Carles Martí i Feced (Alzira, 1901 - Barcelona, 1982), metge i polític
 Carles Martí i Frasquier (Sant Carles de la Ràpita, 1982), trompetista i compositor
 Carles Martí i Jufresa (Barcelona, 1966), filosof i polític, senador.
 Carles Martí i Massagué (Castellvell del Camp, 1907 - Reus, 1984?), advocat i polític